Il doppio maschile  dell'American Airlines Tennis Games 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bob Hewitt and Frew McMillan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–4, 6–4  contro Raymond Moore e Roscoe Tanner.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (secondo turno)
 Tom Okker /  Marty Riessen (semifinale)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinale)

 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno) 
 Phil Dent /  John Newcombe (quarti di finale) 
 Marcelo Lara /  Raúl Ramírez (quarti di finale) 
 Colin Dibley /  Sandy Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

American Airlines Tennis Games 1978